Сент-Обе́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Ножан-сюр-Сен. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10334.

Коммуна расположена приблизительно в 100 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к северо-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 580 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 373 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 279 были экономически активными, 94 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 72,0 %). Из 279 активных работали 256 человек (143 мужчины и 113 женщин), безработных было 23 (7 мужчин и 16 женщин). Среди 94 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 39 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Менгир Гранд-Пьер. Памятник истории с 1993 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об